Clemente puede hacer referencia a:

El nombre propio Clemente
San Clemente de Roma
San Clemente de Alejandría.
Javier Clemente exfutbolista y entrenador español.
Clemente (historieta), un personaje de historieta del dibujante argentino Caloi.
Roberto Clemente exbeisbolista y entrenador puertorriqueño.
Simón de Rojas Clemente y Rubio, botánico español, con abreviatura científica Clemente.